Polignac kan avse

 Polignac, Charente-Maritime – en kommun i departementet Charente-Maritime i Frankrike
 Polignac, Haute-Loire – en kommun i departementet Haute-Loire i Frankrike
 Polignac (adelsätt) – en vittförgrenad fransk adelssläkt
 Polignac (kortspel) – ett franskt kortspel